O Canadá (CAN) enviou atletas para competirem em todos os Jogos Olímpicos de Inverno e quase todos os Jogos Olímpicos de Verão, com exceção dos Jogos Olímpicos de Verão de 1896, nos quais não competiram, e dos Jogos Olímpicos de Verão de 1980, os quais foram boicotados.

O Canadá ganhou ao menos uma medalha em todas as Olimpíadas em que competiu. O Comitê Olímpico Canadense é o Comitê Olímpico Nacional do Canadá.

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2010, que foram sediados pelo Canadá em Vancouver, viram o Canadá estabelecer o recorde de medalhas de ouro em uma única edição.

Sede dos Jogos
O Canadá foi sede dos Jogos em três edições.

Medalhas

Medalhas por Jogos de Verão

Medalhas por Jogos de Inverno

O Canadá também ganhou 1 medalha de ouro e 1 medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Verão de 1906, os quais não são reconhecidos como oficiais pelo COI, então essas medalhas não são contadas nesse quadro.

Medalhas por Esportes

Recordes
Em 2008, o atleta de Saltos no Hipismo Ian Millar competiu em sua nona edição dos Jogos Olímpicos, batendo o recorde de mais edições disputadas que pertencia ao austríaco da Vela Hubert Raudaschl entre 1964 e 1996. Ele foi convocado para 10 times olímpicos em sequência,mas não competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1980 devido ao boicote canadense. Em 2008 ele ganhou sua primeira medalha,uma prata dos Saltos por equipe.

Maiores ganhadores de medalhas

Ver também
 Canadá nos Jogos Paraolímpicos

Referências

Canadian Medals by Olympic Games at TSN.ca

Ligações externas
 CBC Digital Archives - Gold Medal Athletes - 1948-1968
 CBC Digital Archives - Cold Gold: Canada's Winter Winners 1984–2002
 Most Canadian Olympic Medals